Parliament Hill steht für:

 Parliament Hill (London), Hügel in London, Vereinigtes Königreich
 Parliament Hill (Ottawa), Hügel und Standort des Parlaments in Ottawa, Kanada